Gorzynski oder Górzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gorzynski (1908–?), deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter der Volkskammer
 Józef Górzyński (* 1959), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Warschau